Grevensmolen (Sint-Truiden), een watermolen te Sint-Truiden
Grevensmolen (Vegelinsoord), een windmolen te Vegelinsoord